Aquilius ist der Name folgender Personen:

 Gaius Aquilius (um 520 v. Chr.–nach 487 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 487 v. Chr.
 Gaius Aquilius Gallus (um 116 v. Chr.–vor 44 v. Chr.), römischer Jurist
 Quintus Aquilius Niger, römischer Konsul (117)

Siehe auch:
 Aquillius